Бенжамен Пере (; ,  близ Нанта — , ) — французский  и  сюрреалистического направления.

Жизнь и творчество 
В возрасте 21 года Б. Пере в Париже примыкает к кружку дадаистов, в который входили также Тристан Тцара, Андре Бретон, Франсис Пикабиа, Макс Эрнст и другие. Стоял у истоков сюрреализма как нового течения в европейском искусстве в 1924 году. Совместно с Пьером Навиллем издал первые три выпуска газеты La Révolution Surréaliste.

В 1927 году он, как и Луи Арагон, Поль Элюар, А. Бретон и Пьер Уник, вступает в ряды ФКП, но вскоре переходит в лагерь троцкистов (как и многие другие сюрреалисты). 1929—1934 годы поэт проводит в Бразилии, однако в связи с участием в политических волнениях был там арестован и выслан из страны. В 1936—1937 годах он воюет в Испании, на стороне республиканского правительства — сперва в коммунистических, а затем в троцкистских (ополчение ПОУМ) и анархистских (колонна Дуррути) отрядах. В Испании он знакомится со своей будущей женой, Ремедиос Варо. В 1939 году Б.Пере призывается на французскую военную службу, однако вскоре был заключён в тюрьму на создание в армии троцкистской ячейки. Б. Пере бежит из заключения в Марсель, где встречается с другими сюрреалистами.

В 1941 году он эмигрирует в Мексику, где живёт до 1947 года. Здесь он знакомится с группой диссидентов-сюрреалистов, во главе которой стоял австрийский художник и теоретик искусства Вольфганг Паален. В Мексике Пере изучает культуру местных индейцев, создаёт антологию мифов доколумбовой эпохи, пишет поэму Air Mexicain. В Мехико он поддерживал тесные отношения с вдовой Л. Д. Троцкого, Н. И. Седовой. После возвращения в Париж поэт вплоть до своей смерти в 1959 году работал совместно с А.Бретоном.

Стихотворные произведения Б.Пере за пределами круга сюрреалистов были мало известны, однако среди своих единомышленников его творчество было весьма высоко оценено. Так, В.Паален писал: как сильно я тебя люблю и восхищаюсь тобою. Та пара твоих книг, что у меня есть, относятся к моим величайшим, ревниво сохраняемым сокровищам. Для А. Бретона же Б. Пере, этот типичный сюрреалистический поэт-революционер, был «драгоценнейшим и старейшим товарищем по борьбе».

Сочинения 
 иллюстрированы Гансом Арпом Le passager de transatlantique (1921)
 иллюстрированы Ивом Танги Dormir dormir dans les pierres (1927)
 Le grand jeu (1928)
 иллюстрированы Пабло Пикассо De derrière des fagots (1934)
 иллюстрированы Максом Эрнстом La Brebis galante (1949)
 Le déshonneur des poètes (1945)
 Le gigot. Sa vie et son oeuvre (1957), сборник рассказов

Œuvres complètes, 7 томов, у José Corti

 «Луна Запаро. Мифы и сказки Америки (Der Mond der Zaparo. Mythen und Märchen Amerikas)», Nautilus 1998
 «История природы (Naturgeschichte)», Renner 1984
 Я не ем этот хлеб: Стихотворения и статьи / Пер. с франц., коммент. и примеч. М. Лепиловой. М.: Гилея, 2015

Примечания

Литература 
 Jean-Christophe Bailly, Au-delà du langage. Une étude sur Benjamin Péret, Paris: Losfeld 1971
 Claude Courtot, Introduction à la lecture de Benjamin Péret, Le Terrain Vague, 1965
 John H. Matthews, Benjamin Péret, New York: Twaine 1975

Кинематограф 
 Rémy Ricordeau (кинорежиссёр), «Je ne mange pas de ce pain-là : Benjamin Péret, poète, c’est-à-dire révolutionnaire» фильм 94', Paris: SevenDoc, 2015, DVD + книга 88 стр. (серия Phares) (фильм на фр. , англ. и исп. языках).

Дополнения 
 Ассоциация друзей Б.Пере 

Сюрреалисты
Члены Французской коммунистической партии
Троцкисты Франции
Участники гражданской войны в Испании (сторона республиканцев)
Похороненные на кладбище Батиньоль